Vítek es el diminutivo checo del nombre Vít (Vito). También se utiliza como apellido. Puede referirse a:
 Vítek de Prčice, noble de Bohemia del siglo XII;
 Pavel Vítek (n. 1962), cantante y actor checo;
 Zdeněk Vítek (n. 1977), biatleta checo.